Коберн има више значења:
 Коберн (Пенсилванија)
 Коберн (Вирџинија)